Ligusticum mutellinoides är en flockblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz, och fick sitt nu gällande namn av Dominique Villars. Ligusticum mutellinoides ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Strandlokor
mutellinoides